Le mois de messidor est le dixième mois du calendrier républicain correspondant, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 19 juin au 18 juillet du calendrier grégorien. Il suit le mois de prairial et précède thermidor.

Étymologie 
Nommé d'après le mot latin messis, « moisson », et du grec ancien , « don, présent », il tirait son nom « de l'aspect des épis ondoyants & des moissons dorées qui couvrent les champs de juin et juillet », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

Histoire 
L'ère républicaine s'étant achevée le , il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de mois de messidor an XIV.

Calendrier 

Mois du calendrier républicain

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna